Die All England 1930 fanden vom 4. bis zum 8. März 1930 in London statt. Es war die 27. Auflage des zu dieser Zeit bedeutendsten Badminton-Championats. Das Turnier fand zum 16. Mal in der Horticultural Hall in Westminster statt. Die Titel des Vorjahres konnten im Herrendoppel, Dameneinzel und Damendoppel verteidigt werden.

Austragungsort 
 Lindley Hall, Royal Horticultural Halls, Vincent Square, Westminster

Finalergebnisse

Herreneinzel

Dameneinzel

Weblinks 
 All England Champions 1899-2007

Badmintonwettbewerb in London
Badminton 1930
1930
Sportveranstaltung in der City of Westminster